O14 steht für:
 O14, ICD-10-Code für eine Gestationshypertonie mit bedeutsamer Proteinurie während der Schwangerschaft
 O14, Modelleisenbahn-Standard
 O14, ehemalige Oberleitungsbuslinie in Ost-Berlin, siehe Oberleitungsbus Berlin (1951–1973)

O 14 steht für:
 O 14, niederländisches U-Boot der O 12-Klasse, die in den Jahren von 1928 bis 1931 gebaut wurden

O14